Епископ Тихон (в миру Николай Владимирович Недосекин; 14 февраля 1956, ) — архиерей Русской православной церкви, епископ Видновский, викарий патриарха Московского и всея Руси, настоятель Екатерининского мужского монастыря города Видное.

Биография 
Родился 14 февраля 1956 года в Ярославле в семье священника Владимира Парменовича Недосекина (1926−2011).

После окончания восьмилетки в 1964 году, обучался в Московском строительном техникуме, который окончил в 1977 году, затем служил в армии.

В 1979 году, после демобилизации, поступил в Московскую духовную семинарию, а после обучался в Московской духовной академии, которую закончил в 1986 году.

С 1981 по 1987 год — иподиакон митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия (Пояркова).

В ноябре 1987 года принят в Московской епархиальное управление на должность эконома.

6 января 1990 года в Преображенском Крестовом храме Новодевичьего монастыря митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием пострижен в монашество с наречением имени Тихон, в честь святителя Тихона, Патриарха Всероссийского.

7 января 1990 года рукоположён во иеродиакона. 21 октября 1990 года рукоположён в сан иеромонаха и назначен настоятелем Успенского храма в городе Видное, одновременно оставаясь экономом Московского епархиального управления до 1992 года.

14 апреля 1992 года указом митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия (Пояркова) назначен настоятелем Екатерининского мужского монастыря в городе Видное. 6 мая решением Священного синода утверждён в данной должности с последующим возведением в сан игумена и возложением наперсного креста. 18 июня назначен благочинным церквей Видновского округа. В июле митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием возведён в сан игумена с возложением наперсного креста и вручением игуменского жезла.

10 января 1997 года назначен также благочинным монастырей Московской епархии.

Архиерейство 
19 июля 1999 года решением Священного Синода определён быть епископом Видновским, викарием Московской (областной) епархии, с сохранением за ним прежних должностей.

25 июля 1999 года в Александровском женском монастыре в храме святого благоверного князя Александра Невского возведён в сан архимандрита.

9 августа 1999 года в Смоленском соборе Московского Новодевичьего монастыря состоялось его наречение во епископа. Чин наречения совершили Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий (Поярков), митрополит Солнечногорский Сергий (Фомин), митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим (Нечаев), архиепископы Можайский Григорий (Чирков), архиепископ Истринский Арсений (Епифанов), епископ Илиан (Востряков), епископ Бронницкий Тихон (Емельянов), епископ Орехово-Зуевский Алексий (Фролов), епископ Угличский Иосиф (Балабанов). 10 августа 1999 года там же хиротонисан во епископа Видновского, викария Московской областной епархии. Хиротонию совершили те же архиереи и епископ Красногорский Савва (Волков).

17 апреля 2002 года, согласно прошению, освобождён от обязанностей благочинного церквей Видновского округа.

10 декабря 2004 года указом митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, согласно поданному прошению, освобождён от обязанностей благочинного монастырей Московской епархии с выражением благодарности за понесённые труд.

14 февраля 2011 года митрополит Ювеналий, поздравляя епископа Тихона с 55-летием, отмечал: «Мне особенно хочется поблагодарить тебя за то, что после назначения настоятелем Екатерининской пустыни, которая находилась тогда в руинах и поругании, ты привел её в прекрасное состояние. Сегодня это настоящая обитель со всеми присущими монашеству традициями жизни».

12 марта 2013 года на основании изменений, внесенных Архиерейским Собором 2—5 февраля с.г. в Устав Русской Православной Церкви введён в состав епархиального совета Московской областной епархии по должности викария.

13 апреля 2021 года епископу Тихону определено быть викарием патриарха Московского и всея Руси (тем же решением Синода город Видное включался в состав новообразованной Подольской епархии).

Награды 
 Церковные 
 Медаль Преподобного Сергия Радонежского II степени (1985)
 Орден Святого равноапостольного великого князя Владимира III степени (1988)
 Орден Преподобного Сергия Радонежского III степени (2002)
 Орден Преподобного Сергия Радонежского II степени (3 февраля 2006)
 Орден Святого благоверного князя Даниила Московского II ст. (2008)
 грамота За усердные труды на ниве духовно-нравственного просвещения и образования (2010)
 Орден Преподобного Серафима Саровского II степени (2011)
 медаль «За усердное служение» I степени (Московская областная епархия; 12 июля 2012)
 Орден Святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского II степени (1 февраля 2016) — «Во внимание к усердным трудам на благо Церкви и в связи с 60-летием со дня рождения»
 Патриаршая грамота (2021) — «во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 65-летием со дня рождения».

 Светские
 Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997 г.)
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2000 г.)

Примечания

Ссылки 
 Тихон, епископ Видновский, викарий Московской епархии (Недосекин Николай Владимирович)
 епископ Тихон (Недосекин Николай Владимирович), 1956 на сайте Московской областной епархии

Епископы Русской православной церкви
Персоналии:Екатерининская пустынь (Видное)